Oedalechilus är ett släkte av fiskar. Oedalechilus ingår i familjen multfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Multfiskar
Oedalechilus